Ondřej Martinka (né le  à Most en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière 
Formé au HC Most, il rejoint les équipes de jeunes du HC Litvínov. Il débute dans la 1.liga en 2006 avec le HC Dukla Jihlava. Lors de la saison 2008-2009, il joue quelques matchs en Amérique du Nord avec les Generals de Flint dans la Ligue internationale de hockey. Il dispute ses premiers matchs dans l'Extraliga avec le HC Litvínov en 2010-2011. Il commence la saison 2011-2012 en Russie avec le Titan Kline dans la VHL puis revient dans son pays natal. Il signe en France au Mulhouse en 2013. Après trois saisons sous les couleurs des Scorpions, il rejoint comme ses coéquipiers Michal Kapička et Martin Obuch, les Diables rouges de Briançon, également pensionnaires de la Division 1.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || HC Dukla Jihlava || 1. liga || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2006-2007 || HC Most || 2. liga || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Dukla Jihlava || 1. liga || 31 || 0 || 4 || 4 || 46 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2008-2009 || IHC Písek || 2. liga || 29 || 2 || 4 || 6 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2009-2010 || Generals de Flint || LIH || 11 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HC Most || 2. liga || 12 || 2 || 5 || 7 || 28 || 15 || 7 || 4 || 11 || 14
|-
| 2010-2011 || HC Litvínov || Extraliga || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 8 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2010-2011 || HC Litoměřice || 1. liga || 43 || 1 || 7 || 8 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Titan Kline || VHL || 13 || 1 || 0 || 1 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || HC Litoměřice || 1. liga || 34 || 0 || 5 || 5 || 59 || 8 || 3 || 1 || 4 || 22 
|-
| 2011-2012 || HC Litvínov || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Litoměřice || 1. liga || 51 || 3 || 9 || 12 || 42 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || HC Litvínov || Extraliga || 8 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 
|| 22 || 1 || 12 || 13 || 38 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
|2014-2015 || Scorpions de Mulhouse || Division 1
|| 24 || 0 || 13 || 13 || 28 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2015-2016 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 25 || 4 || 10 || 14 || 42 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Diables rouges de Briançon || Division 1 || 24 || 1 || 8 || 9 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2017-2018 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 26 || 2 || 8 || 10 || 10 || 8 || 0 || 0 || 0 || 22
|-
| 2018-2019 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 24 || 1 || 4 || 5 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 25 || 0 || 9 || 9 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Joueur tchèque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Most
Joueur des Generals de Flint
Joueur du HC Litvínov
Joueur du Titan Kline
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace
Naissance en mai 1987
Naissance à Most
Naissance en Tchécoslovaquie